Тлалапа има више значења:

 Тлалапа (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тлалапа (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику